Hautpilz steht für:
 Dermatomykose, eine Pilzerkrankung der oberen Hautschichten
 Dermatophyt, Krankheitserreger der Dermatophytosen (Tinea)